Тюкунь — упразднённый посёлок станции Камышлинского сельсовета в Кармаскалинском районе Башкортостана . Население на 1 января 2002 года составляло 40 человек, из них 20 обоего пола.

В 2005 году посёлок станции Тюкунь объединён с селом Александрова в село Александровка.

Текст Закона «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з:
 ст. 2. Объединить следующие населённые пункты с сохранением наименований:

5) в Кармаскалинском районе:
 а) посёлок станции Тюкунь и село Александрова Камышлинского сельсовета, установив объединённому населённому пункту тип поселения — село, с сохранением наименования «Александровка»;

Демография 
Динамика населения:

Согласно переписи 2002 года, преобладающие национальности — русские (45 %), башкиры (42 %).

Географическое положение 
Расстояние до:
 районного центра (Кармаскалы): 27 км
 центра сельсовета (Камышлинка): 6 км
 ближайшей ж/д станции (Тюкунь): 0 км

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Кармаскалинского района